Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pavel Vojtíšek che ha battuto in finale Roberto Argüello 6-4, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Francisco Yunis (primo turno)
 Ivan Kley (secondo turno)
 Alejandro Ganzábal (quarti di finale)
 Assente

 Juan Avendaño (primo turno)
 Víctor Pecci (primo turno)
 Mark Buckley (primo turno)
 Jimmy Brown (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1987